Фіна́л ку́бка Украї́ни з футбо́лу 2017 — 26-й фінал кубка України з футболу, що відбувся 17 травня 2017 року у Харкові на стадіоні «Металіст» між донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо». Перемогу з мінімальним рахунком здобув «Шахтар».

Деталі

Посилання 
 Кубок України на сайті ФФУ 

2017 у футболі
2017
Події 17 травня
Травень 2017